Grottenhof ist der Name folgender Orte:

 Grottenhof (Sulzbach-Rosenberg), Stadtteil von Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Grottenhof (Gemeinde Leibnitz), Ortschaft der Gemeinde Kaindorf an der Sulm, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Grottenhof (Wald), Waldgebiet in der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule Alt-Grottenhof in Graz, Steiermark
 Landwirtschaftliche Fachschule Grottenhof-Hardt in Thal, Steiermark
 Krottenhof